Armia – wojsko, całe siły zbrojne danego państwa
 Armia – w niektórych krajach określenie wojsk lądowych z wyłączeniem marynarki wojennej i sił powietrznych
 Armia – związek operacyjny składający się z korpusów, dywizji i brygad

Inne znaczenia 
 Armia – grupa muzyczna
 Armia – czasopismo